Le nom d'Hôtel du Gouverneur, Maison du Gouverneur ou Palais du Gouverneur peut faire référence à :

Canada
 l'Hôtel du Gouverneur, résidence officielle du lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse ;
 l'Hôtel du Gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard, résidence officielle du lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard.

France
 l'Hôtel du Gouverneur de Bayeux ;
 l'Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon ;
 l'Hôtel du gouverneur des Dombes, hôtel particulier situé à Trévoux, en France ;
 le Palais du Gouverneur militaire de Strasbourg ;

Voir aussi
 Hôtel du Gouvernement (Neuf-Brisach)